Азербайджано-буркинийские отношения — двусторонние дипломатические отношения между Азербайджанской Республикой и Буркина-Фасо в дипломатической, культурной, социально-экономической и других сферах.

Дипломатические отношения 
Дипломатические отношения между Азербайджанской Республикой и Республикой Буркина-Фасо впервые были установлены 31 мая 2004 года.

Ранее, 28 мая 2004 года между правительствами стран был подписан протокол об установлении дипломатических отношений.

Чрезвычайным послом Буркина-Фасо в Азербайджане является Амаду Дико. Здание посольства Буркина-Фасо находится в городе Анкара.

Экономическое сотрудничество 
Основой экспорта Буркина-Фасо в Азербайджан является энергоносители.

Осуществляется сотрудничество в энергетической сфере.

Согласно статистическим данным Организации Объединённых Наций, экспорт Азербайджана в Буркина-Фасо в 2018 году составил 51744 долларов США.

Согласно статистическим данным Организации Объединённых Наций, экспорт Буркина-Фасо в Азербайджан в 2019 году составил 3644 долларов США.

Международное сотрудничество 
Сотрудничество между Азербайджаном и Буркина-Фасо на международной арене осуществляется в рамках различных организаций: Организация Исламского Сотрудничества, ЮНЕСКО, Африканский союз.

Гуманитарная помощь 
В 2011—2012 годах Агентство международного развития Азербайджана (AIDA) оказало материальную помощь Буркина-Фасо суммой в 50 тысяч долларов США для преодоления продовольственного кризиса.

Совместные проекты 
3-8 декабря 2012 года в рамках равноправного партнёрства между Агентством международного развития Азербайджана и Исламским банком развития совместно была проведена кампания «борьба с предотвратимой слепотой» в столице Буркина-Фасо Уагадугу. Во время кампании местным жителям была проведена операция по удалению катаракты. Помимо этого, был организован тренинг для пяти офтальмологов из Буркина-Фасо. В мае 2013 года вновь была проведена подобная кампания.

Имеет место ряд региональных и международных проектов, реализуемых с участием SOCAR.

В 2016 году между Государственной нефтяной компанией Азербайджана SOCAR Trading и нефтяной компанией Буркина-Фасо SONABHY было заключено несколько коммерческих соглашений о поставках нефтепродуктов в Буркина-Фасо.

Примечания 

Буркина-Фасо
Азербайджан